

Geografie 
 Pakistan, met ISO-landcode PK
 Woiwodschap Subkarpaten (województwo Podkarpackie), een provincie van Polen

Wetenschap en technologie 
 pK, de negatieve logaritme van de Evenwichtsconstante K, 
 Paardenkracht
 .pk, het internetdomein van Pakistan
 Polytechnische Kring, studentenkring van ingenieurs aan de Vrije Universiteit Brussel
 Renault PK, een Iraans autotype, gebaseerd op de Renault 5 en de Kia Pride
 Farmacokinetiek of pharmacokinetiek, een begrip uit de geneesmiddelenleer

Cultuur en media 
 Paul Kalkbrenner, een Duitse muziekproducent en live-artiest
 PK (televisieprogramma) een autoprogramma van de KRO
 PK (film), een Indiase film uit 2014, over een buitenaards wezen
 P.K. 14, een muziekgroep

Andere 
 Procureur des Konings, een magistraat van het Openbaar Ministerie (België)
 Fiscale PK, een maatstaf voor belastingheffing op motorvoertuigen
 Protestantse kerk, zie Protestantse Kerk in Nederland
 Parkour, een sport, een loopdiscipline
 P.K. Subban, een Canadese ijshockeyer
 Partia Konserwatywna (Conservatieve Partij), een Poolse politieke partij
 Poelemjot Kalasjnikova", Russisch machinegeweer, een variant van de AK-47